Bludzie Wielkie – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
 Bludzie Wielkie – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej